АЦБ лига ( Удружење кошаркашких клубова), позната и као Ендеса лига због спонзорских разлога, је назив прве професионалне кошаркашке лиге у Шпанији. Прво кошаркашко првенство Шпаније је одржано 1956. под именом „Национална лига“ (), а од 1983. носи садашњи назив. Тренутно се у лиги такмичи 18 клубова. АЦБ лига се сматра једном од најбољих и најелитнијих кошаркашких лига у Европи, па чак и у целом свету.

Првенство Шпаније (1957–1983)

Успешност клубова (1953—1983)

Финала АЦБ лиге (1983–)

Успешност клубова (1983—)

Укупно титула (Национална лига + АЦБ)

Клубови у сезони 2016/17. 
 1939 Канаријас
 Андора
 Барселона
 Билбао
 Валенсија
 Гран Канарија
 Естудијантес
 Малага
 Манреса
 Мурсија
 Обрадоиро
 Реал Мадрид
 Сарагоса 2002
 Саски Басконија
 Севиља
 Фуенлабрада
 Хувентуд

Награде АЦБ лиге 
10 најбољих страних играча у периоду 2001-2010
  Луис Скола
  Дејан Бодирога
  Луис Булок
  Тијаго Сплитер
  Лу Рое
  Елмер Бенет
  Андрес Носиони
  Шарунас Јасикевичијус
  Дејан Томашевић
  Фабрисио Оберто

Види још 
 Друга лига Шпаније
 Куп Шпаније
 Суперкуп Шпаније

Спољашње везе 

 ACB.com - Званичан сајт лиге

Националне кошаркашке лиге првог ранга
Кошарка у Шпанији